МТС Business 840 — сотовый телефон, производство которого началось в 2010 году в рамках новой линейки телефонов МТС. МТС Business 840 выпускается только в чёрном цвете.

Аппарат МТС Business 840 разработан и производится китайской фирмой ZTE на основе модели AT&T F160, поставлявшейся в США.

Телефон МТС Business 840 не привязан к сети МТС и может работать в любой сети стандартов GSM 900/1800/1900 МГц и UMTS/HSDPA 2100 МГц. Однако гарантийный срок на аппарат для абонентов МТС составляет три года, в то время как для абонентов других сетей — один год. Также в качестве бонуса к Business 840 прилагается навигационное программное обеспечение «МТС Навигатор» с бесплатной годовой подпиской и картографическим сервисом.

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 МТС представила новый брендированный телефон МТС Business 840.

Мобильные телефоны МТС